Хайдебранд унд дер Лаза () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайдебранд унд дер Лаза, Ганс-Кристоф фон (1893—1942) — немецкий офицер
 Хайдебранд унд дер Лаза, Тассило фон (1818—1899) — немецкий шахматист